Supera steht für:

 Supera (Titel), ein Herrschertitel der Könige von Limmu-Ennarea
 Cornelia Supera, vermutlich die Ehefrau von Kaiser Aemilianus